Spisak vodenica sa fotografijom, gps pozicijom i osnovnim podacima. Spisak je napravljen na osnovu dostupnih podataka, informacija od strane meštana i ličnih poseta. Spisak nije konačan.

Značenje navoda
Stanje: 
 aktivna, vodenica je kompletna i radi stalno ili po potrebi
 funkcionalna, vodenica je kompletna ali ne radi iz objektivnih razloga - nema žita / nema dovoljno vode / ...
 nefunkcionalna, nedostaje neki od vitanih delova - presečen dovod vode / nema kolo / ...
 prazna, postoji samo zgrada, koja pri tom nije značajno oštećena
 napuštena, o zgradi se ne vodi briga
 urušena, delovi zgrade su u padu
 ne postoji, samo za one koje su bile pod zaštitom kao spomenici kulture, ali su u međuvremenu nestale
 prenamena, zgrada se koristi u druge namene
U listu su uključeni i nepostojeći i objekti u lošem stanju uz uslov da pored osnovne namene imaju i značaj druge vrste.
Gradnja:
 okvirno godina ili vek
 ... 1900, godina u kojoj je zapamćeno postojanje objekta koji je postojao i ranije 
 /1900/, godina gradnje novog objekta (na mestu prethodnog) ili preseljenja na sadašnje mesto
 (1900), godina značajnog renoviranja
Kapacitet:
 4 (od 10), četiri kamena se koriste, postoji prostor za 10.

Kultura Srbije
Воденице